Männchen oder Maennchen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Maennchen (1860–1920), deutscher Maler
 Albert Maennchen (1873–1935), deutscher Maler
 Horst Männchen (1935–2008), General des Ministeriums für Staatssicherheit
 Philipp Maennchen (1869–1945), deutscher Mathematiker